Хаджи Димитр ():
 Хаджи Димитр (1840—1868) — болгарский национальный герой, гайдук, революционер, воевода, участник национально-освободительной борьбы болгарского народа против османского ига.
 Хаджи-Димитр — село в Болгарии. Входит в общину Каварна в Добричской области.
  — стадион в болгарском городе Сливен.
 «Хаджи Димитр» — песня на одноименное стихотворение Христо Ботева.